Rubicon – szósty album studyjny norweskiego gothicmetalowego zespołu Tristania. Wydawnictwo ukazało się w 25 sierpnia 2010 roku nakładem Napalm Records. To pierwszy album z udziałem nowej wokalistki zespołu Mariangeli Demurtas, która zastąpiła Vibeke Stene.

Lista utworów

Twórcy 
 Tristania
 Mariangela Demurtas – śpiew
 Kjetil Nordhus – śpiew
 Anders Høyvik Hidle – gitary, śpiew
 Gyri Smørdal Losnegaard – gitary
 Ole Vistnes – gitara basowa, śpiew
 Einar Moen – syntezatory
 Tarald Lie Jr. – perkusja

 Muzycy sesyjni
 Østen Bergøy – śpiew
 Pete Johansen – skrzypce
 Sigmund Olgart Vegge – śpiew

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2010
Albumy Tristanii
Albumy wyprodukowane przez Waldemara Sorychtę